Samora (Espanha) — cidade espanhola
Samora (província)  — da Espanha
Samora Machel — primeiro presidente de Moçambique

Ver também 
Samora Correia — freguesia portuguesa do concelho de Benavente